El Coll dels Francesos és una collada situada a 285,9 m alt del terme comunal de Llauró, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya del Nord.

Està situat a la zona central del terme de Llauró, al sud-est del poble d'aquest nom.

Referències

Notes

Bibliografia 
 
 

Colls de Llauró